PSOL puede referirse a:

 Partido Socialismo y Libertad (Brasil), un partido político brasileño.
 Partido Solidario, un partido político argentino.